Yana Denisovna Dobrovolskaya (en russe: Яна Денисовна Добровольская), née le  à Tioumen en Russie, est un mannequin russe couronnée Miss Russie 2016.

Elle est également championne européenne et médaillée d'argent au mondiaux de danse sportive.

Notes et références 

Gagnante de Miss Russie
Mannequin femme russe
Naissance en décembre 1997
Naissance à Tioumen
Participante à Miss Monde 2016